Чемпионат Сербии по футболу 2013/2014 () — восьмой сезон Суперлиги с момента её основания. Чемпионат начался 11 августа 2013 и закончился 28 мая 2014.

В турнире принимают участие 16 команд. Чемпионский титул защищает белградский Партизан. Команда, занявшая 14 место, будет играть плей-офф за место в премьер-лиге с 3-й командой первой лиги.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице 

Чемпионат Сербии по футболу